A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi alpesi összetett versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Marcel Hirscher nyerte. A Magyarországot képviselő Samsal Dalibor a 32., Kékesi Márton a 35. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon